Jazzhaus bezeichnet

 Jazzhaus Freiburg, einen Austragungsort für Musikveranstaltungen bzw. Jazzhaus Records, das angegliederte Plattenlabel
 Initiative Kölner Jazz Haus e.V, der Verein, der das Konzerthaus Stadtgarten sowie die Offene Jazz Haus Schule ins Leben rief
 JazzHausMusik, ein Kölner Plattenlabel
 Jazzhaus (Label), ein Wiederveröffentlichungs-Label für Rundfunkproduktionen
 Ö3-Jazzhaus, eine ehemalige Musiksendung im österreichischen Rundfunk (Ö3),
 Jazzhaus (Frankfurt), ein Fachwerkhaus mit Kneipe in der Kleinen Bockenheimer Straße in Frankfurt am Main

Siehe auch: 
 Jazzkeller